Der Giro di Castelbuono (voller Name Giro Podistico Internazionale Castelbuono) ist der älteste Straßenlauf in Italien. Er findet mit Unterbrechungen seit 1912 in Castelbuono immer am Annenfest (25.–27. Juli) statt. 2012 wurde das Rennen wegen der Zeitnähe zu den Olympischen Spielen in London auf den 16. September verlegt. Organisiert wird der Stadtlauf von der Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese.

Start und Ziel ist auf der Piazza Margherita. Gelaufen wird traditionell auf einem 1,12 km langen hügeligen Rundkurs im Stadtzentrum, der bis 2010 zehnmal bewältigt werden musste. Aufgrund der beengten Verhältnisse können nur eingeladene Spitzenathleten starten, und überrundete Läufer werden aus dem Rennen genommen. Seit 2011 werden nur noch neun Runden gelaufen, wodurch sich die Distanz auf 10 km verkürzt. Seit (spätestens) 2021 werden wieder 10 Runden gelaufen. Von 1995 bis 2004 gab es zusätzlich ein Frauenrennen auf einem 5,6 km langen Kurs.

In den Jahren 1915–19, 1929–30, 1936, 1940–41, 1943–45 und 1958 fiel die Veranstaltung aus.

Statistik

Streckenrekord 

 29:05 min, Geoffrey Kiprono Mutai (KEN), 2011

Siegerlisten 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Aktuelle Strecke (10 km)

1912–2010

Frauen (1995–2004)

Weblinks 
 Offizielle Website
 Small Race Packs A Big Wallop, Artikel von David Monti in Race Results Weekly, 2010
 La Storia del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono auf der Website von Tommaso Ticali, 13. Januar 2010

Einzelnachweise 

Stadtlauf
Laufveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in Sizilien
Castelbuono
Gegründet 1912
Erstveranstaltung 1912